Kałuszyn (plaats), plaats in Polen
 Kałuszyn (gemeente), gemeente in Polen